Feise ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Feise (* 1996), deutscher Handballspieler
 Theodor Feise (1871–1946), deutscher Kaufmann, Generaldirektor der Kali Chemie AG, Hannover
 Wilhelm Feise (1865–1948), deutscher Philologe, Lehrer und Autor